«Там, где нас нет» — роман Михаила Успенского из цикла про Жихаря
 «Там, где нас нет» — финальная композиция в альбоме Oxxxymironа «Горгород»
 «Там, где нас нет» — песня Василия Вакуленко в альбоме «Баста 5»

См. также 
«Там, де нас нема» () — альбом группы «Океан Ельзи» 1998 года.